Balthasar Bekker (1634-1698), Nederlands predikant en theoloog
Betje (Wolff-)Bekker (1738-1804), Nederlands schrijfster
Jan Bekker Teerlink (1758-1832), Nederlands verzamelaar van planten en zaden en wijnmaker
Clarence Milton Bekker (pseudoniem van CB Milton) (1968), Nederlands zanger en rapper
Piet Bekker (1912-1992), Nederlands kunstschilder
Pirow Bekker (1935), Zuid-Afrikaans dichter en schrijver
Roel Bekker (1947), Nederlands topambtenaar

Zie ook
De Bekker
Bekkers